Андреас Гольмквіст (* 1981) — шведський хокеїст, що грав на позиції захисника за збірну команду Швеції.
 Бірґер Гольмквіст (1900—1989) — шведський хокеїст, учасник зимових Олімпійських ігор 1924 та 1928 років, чемпіон Європи 1923 року.
 Вільгельм Гольмквіст (1905—1989) — шведський археолог та історик мистецтва.
 Йоган Гольсквіст (* 1978) — шведський хокеїст, воротар клубу «Карлскруна».
 Лейф Гольмквіст (* 1942) — шведський хокеїст, воротар, володар нагороди «Золота шайба».
 Міхаель Гольмквіст (* 1979) — шведський хокеїст, нападаючий ХК «Юргорден».
 Нінні Гольмквіст (* 1958) — гведська письменниця та перекладач.
Шведські прізвища